Comactinia är ett släkte av sjöliljor. Comactinia ingår i familjen Comasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Comactinia